Aceasta este o listă de publicații din județul Alba:

 Informația de Alba, http://www.informatiadealba.ro
 Monitorul de Alba, http://www.monitorulab.ro 
 Unirea, http://www.ziarulunirea.ro
 Vestea, publicație lunară a Consiliului Județean Alba, care se va distribui gratuit din 2013
 http://www.ziaruldeapuseni.ro

 Publicații online
 http://www.albaon.ro 
 http://www.plaiuluminatu.ro 
 http://alba24.ro
 http://www.albaiulianul.ro
 http://www.mesageruldealba.ro

 Televiziuni
 Alba TV (fostă One TV)
 Alpha TV

 Publicații din Aiud
 Aiud Online, http://www.aiudonline.ro

 Publicații din Blaj
 Ziarul „Unirea”, înființat în 1881 de Alexandru Grama
 revista școlară „Constantia” (1886)
 „Foaia bisericească” (1883 – 1887)
 „Depeșa română” (pe la 1890)

 Publicații din Teiuș
 http://www.teiusinfo.ro

 Publicații defuncte
 Vestea
 Ziarul „Unirea” de Blaj a apărut  în 3 ianuarie 1891. Era săptămânal, apărea sâmbăta și avea un subtitlu: „foaie bisericească-politică”. Era editat de Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma din Blaj.

Note

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Alba
Publicații